

Кун-Рапідс — місто, штат Айова
 Кун-Рапідс — місто, штат Міннесота